Frančiškanska cerkev se lahko nanaša na:

Cerkev Marijinega oznanjenja, Ljubljana, cerkev na ljubljanskem Prešernovem trgu, ki je v upravljanju frančiškanskega reda 
Frančiškanski samostan, Novo mesto, samostan s cerkvijo Sv. Lenarta v Novem mestu